През месец април 2011 година, в столичният хотел „Хилтън“ Крум Дончев и екипа на „Дончев спорт“ представи новият си генерален спонсор – телекомуникационната компания Глобул, като колата Пежо 207 S2000 бе брандирана в зеления цвят на мобилния оператор.

Рали Траянови врата 2011 – Първият старт за 2011 година – Рали „Траянови врата“ стартира от ново място – град Панагюрище, като бе проведено в два състезателни дни, в който отсечките се преминаваха по два пъти. Победител става Димитър Илиев с автомобил Шкода Фабия S2000, а Крум Дончев завършва на второ място. Трети става Петър Гьошев, който през този сезон също се състезава с автомобил Пежо 207 S2000.

Рали Сърбия 2011 – Във втория старт от националния шампионат – Рали „Сърбия“, екипажът на ГЛОБУЛ Рали тим имаше проблеми с електрониката, което ги постави сред догонващите в ралито. Проведеното на 25 и 26 юни 2011 година рали имаше 15 скоростни отсечки. Въпреки че в началото Дончев/Йорданов заемаха второ място във временното класиране, те останаха трети, а ралито бе спечелено безапелационно от Димитър Илиев, а на второ място остана Петър Гьошев.

След края на ралито Дончев споделя 

Рали България 2011 – 42-рото Рали „България“ се провежда на 9 – 10 юли 2011 година, като в него шампионите от 2010 година имат невероятно лош късмет да спукат гума през първия ден, което ги оставя на 7-о място в генералното класиране. Въпреки неудачите Дончев зава всичко от себе си за да настигне движещият се пред него Игнат Исаев, който за това състезание наема също Пежо 207 S2000 от Италия, но не успява да го настигна.

Победител в ралито става италианецът Лука Росети с автомобил Фиат Абарт Grande Punto S2000, на второ място застава Петър Гьошев с Пежо 207 S2000, който изпуска победата само за 7 секунди, въпреки че се движи първи до последния етар на ралито, а трети е друг италианец – Лука Бети, също с Пежо 207 S2000.

Вижте също 
 Крум Дончев

Източници 

Крум Дончев